BOM — латинская аббревиатура, которая имеет следующие значения:
 Byte order mark — маркер последовательности байтов, символ Юникода.
 Bill of materials — список материалов, компонентов, блоков, составных частей конечного продукта.
 Box Office Mojo — веб-сайт, отслеживающий кассовые сборы от кинопроката.
 Browser object model — объектная модель браузера.

См. также 
 БОМ
 Бом